

Patronyme

 Albert François Joseph Larcher (1768-1812), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Armand Larcher, acteur français des années 1930 et 1940 ;
  (né en 1937), homme politique allemand ;
  (1880-1949), général français ;
 Gérard Larcher (né en 1949), homme politique français, président du Sénat ;
 Jean Chrysostome Larcher (1720-1794), militaire et écrivain ;
 Jules Larcher (1849-1920), peintre français ;
 Laetitia Larcher (née en 1986), taekwondoïste française ;
 Laurent Larcher (né en 1967), journaliste et historien français ;
 Maurice Larcher (1922-1944), agent mauricien des services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Maurice Constant Louis Larcher (1885-1963), général français, auteur de la première étude sur la guerre des Balkans (1914-1917), traducteur du polonais et turc ;
 Michelle Larcher de Brito (née en 1993), joueuse de tennis portugaise ;
 Pierre-Henri Larcher (1726-1812), helléniste et archéologue français ;
 Serge Larcher (né en 1945), homme politique français et sénateur de la Martinique ;
 Silyane Larcher, philosophe et politologue française ;
 Simone Larcher (1903-1969), anarchiste française ;
 Thomas Larcher (né en 1963), compositeur autrichien de musique contemporaine ;

personnage de fiction
 Vincent Larcher, personnage de bande dessinée ;
 Les Larcher, personnages de la série télévisée française Un village français.

Toponyme 

 Château-Larcher, commune française de la Vienne ;
 Château de la Touche-Larcher, château situé sur la commune de Campénéac, dans le Morbihan, en France.

Référence

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme